Серіа — низка топонімів у Брунеї.

 Серіа () — невелика річка в окрузі Белайт
 Серіа — нафтове родовище, відкрите в кінці 1920-х років
 Серіа — місто на березі річки та поблизу нафтового родовища, що було засноване в кінці 1920-х років
 Серіа — мукім, адміністративно-територіальна одиниця округу Белайт, де розташовані місто та річка

Географія Брунею